

Patronyme 

 C. W. Fernbach, de son vrai nom Carl Wilhelm Fernbach (1915-1967), acteur autrichien.
 Sidney Fernbach (1917-1991), informaticien et physicien américain.

Voir aussi 
 Prix Sidney-Fernbach, prix en informatique.